Un chapeau de paille d'Italie est une comédie théâtrale d'Eugène Labiche, créée à Paris en 1851.

Adaptations cinématographiques 
 Un chapeau de paille d'Italie, film français de René Clair, sorti en 1928 ;
 Un chapeau de paille d'Italie, film français de Maurice Cammage, sorti en 1941 ;
 Un chapeau de paille d'Italie, téléfilm de Claude Barma, diffusé en 1965 ;
 Un chapeau de paille, téléfilm soviétique de Leonid Kvinikhidze, sorti en 1974.